Такмичење у трци на 400 метара са препонама у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2016. у Амстердаму одржано је 8., 9. и 10. јула на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Цириху 2014 није бранила Ајлид Дојл из Уједињеног Краљевства.

Земље учеснице 

  Белгија (2)
  Белорусија (1)
  Бугарска (1)
  Данска (2)
  Ирска (1)
  Исланд (1) 
  Италија (2)
  Летонија (1)
  Македонија (1)
  Немачка (1)
  Норвешка (1)
  Пољска (3)
  Португалија (1)
  Словачка (1)
  Турска (1)
  Украјина (3)
  Финска (2)
  Француска (3)
  Холандија (1)
  Хрватска (1)
  Чешка (1)
  Швајцарска (3)
  Шведска (1)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2016. години 
Десет најбољих европских такмичарки на 400 метара са препонама 2016. године до почетка првенства (6. јула 2016), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП 2016.

 Квалификациона норма 

 Сатница 

 Освајачи медаља 

 Резултати 
 Квалификације 
Такмичење је одржано 8. јула 2016. године. У квалификацијама су учествовале 25 атлетичарке подељене у 4 групе . У финале су се пласирале по две првопласиране из група (КВ) и шест на основу постигнутог резултата (кв).,

Почетак такмичења: група 1 у 14:15, група 2 у 14:23, група 3 у 14:31, група 4 у 14:39.
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
! Пласман !! Група !! Стаза !! Атлетичарка !! Земља !!  !! style="border-right:double" |  !! Резултат !! Белешка
|-style="background:#cfc;"
| 1. || 3 || 6 || align=left | Стина Троест || align=left |  Данска || 55,56 || style="border-right:double" | 56,41 || 56,32 || КВ, 
|-style="background:#cfc;"
| 2. || 4 || 7 || align=left | Емилија Анкиевич || align=left |  Пољска || 56,45 || style="border-right:double" | 56,45 || 56,43 || КВ, 
|-style="background:#cfc;"
| 3. || 3 || 2 || align=left | Aurèlie Chaboudez || align=left |  Француска || 55,51 || style="border-right:double" | 56,53 || 56,69 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 4. || 2 || 6 || align=left | Бјанка Бак || align=left |  Холандија || 56,36 || style="border-right:double" | 56,36 || 56,88 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 5. || 4 || 3 || align=left | Фара Анаршарси || align=left |  Француска || 55,84 || style="border-right:double" | 55,84 || 56,95 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 6. || 1 || 6 || align=left | Амали Хамилд Иуел || align=left |  Норвешка || 56,65 || style="border-right:double" | 58,23 || 56,98 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 7. || 2 || 5 || align=left | Арна Стефанија Гудмундсдотир || align=left |  Исланд || 57,60 || style="border-right:double" | 57,79 || 57,14 || КВ, 
|-style="background:#cfc;"
| 8. || 1 || 2 || align=left | Лига Велвере || align=left |  Летонија || 56,77 || style="border-right:double" | 56,99 || 57,38 || КВ
|-style="background:#dfd;"
| 9. || 2 || 7 || align=left | Nenah De Coninck || align=left |  Белгија || 56,27 || style="border-right:double" | 56,37 || 57,45 || кв
|-style="background:#dfd;"
| 10. || 2 || 4 || align=left | Петра Фонтаниве || align=left |  Швајцарска || 56,09 || style="border-right:double" | 56,78 || 57,49 || кв
|-style="background:#dfd;"
| 11. || 4 || 8 || align=left | Луција Сланичкова || align=left |  Словачка || 56,96 || style="border-right:double" | 57,47 || 57,55 || кв
|-style="background:#dfd;"
| 12. || 3 || 4 || align=left | Хила Усимаки || align=left |  Финска || 57,62 || style="border-right:double" | 57,62 || 57,59 || кв, 
|-style="background:#dfd;"
| 13. || 4 || 6 || align=left | Кристин МакМахон || align=left |  Ирска || 56,42 || style="border-right:double" | 56,42 || 57,73 || кв
|-style="background:#dfd;"
| 14. || 1 || 3 || align=left | Вера Барбоса || align=left |  Португалија || 55,22 || style="border-right:double" | 56,20 || 57,84 || кв
|-
| 15. || 1 || 6 || align=left | Робине Шурман || align=left |  Швајцарска || 56,65 || style="border-right:double" | 58,23 || 57,91 || 
|-
| 16. || 3 || 3 || align=left | Тереза Вокалова || align=left |  Чешка || 57,22 || style="border-right:double" | 57,22 || 57,97 ||
|-
| 17. || 3 || 5 || align=left | Џеки Бауман || align=left |  Немачка || 56,19 || style="border-right:double" | 56,19 || 58,17 ||
|-
| 18. || 3 || 7 || align=left | Фрида Персон || align=left |  Шведска || 57,83 || style="border-right:double" | 58,24 || 58,26 ||
|-
| 19. || 1 || 7 || align=left | Маева Контион || align=left |  Француска || 56,03 || style="border-right:double" | 56,66 || 58,31 ||
|-
| 20. || 4 || 4 || align=left | Елиф Јилдирим || align=left |  Турска || 56,56 || style="border-right:double" | 57,43 || 58,40 ||
|-
| 21. || 1 || 5 || align=left | Алена Хрусоци || align=left |  Хрватска || 57,74 || style="border-right:double" | 57,74 || 58,98 ||
|-
| 22. || 2 || 2 || align=left | Тина Матусинска || align=left |  Пољска || 55,87 || style="border-right:double" | 56,66 || 59,22 ||
|-
| 23. || 2 || 3 || align=left | Анина Лаитинен || align=left |  Финска || 57,80 || style="border-right:double" | 58,43 || 1:01,56 ||
|-
| 24. || 4 || 2 || align=left | Дрита Ислами || align=left |  Македонија || 1:01,02 || style="border-right:double" | 1:01,02 || 1:02,36 ||
|-
| 25. || 4 || 5 || align=left | Ваниа Стамболова || align=left |  Бугарска  || 53,68 || style="border-right:double" |  || {{аббр|ДИСК.|Дисквалификована}} || 
|}

 Такмичарке које су директно ушле у полуфинале 
Према пропозицијама такмичења у квалификацијама не учествују атлетичарке које су 27.6.2016. биле на Европској ранг листи пласиране до 12 места, него се директно пласирају у полуфинале.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

 Полуфинале 
Такмичење је одржано 9. јула 2016. године. У полуфиналу су учествовале 24 атлетичарке подељене у 3 групе (14 из квалификација и 10 најбоље пласиране на Европској ранг листи до 27.6.2016). У финале су се пласирале по две првопласиране из група (КВ) и две на основу постигнутог резултата (кв').,
 Почетак такмичења: група 1 у 20:20, група 2 у 20:28, група 3 у 20:36.

Финале 
Такмичење је одржано 10. јули 2016. године у 17:05.

Референце

Спољашње везе 

Европско првенство у атлетици на отвореном 2016.
Трка на 400 метара са препонама на Европском првенству у атлетици на отвореном